Гувер — имя собственное.

Люди 
 Гувер, Боб (1922—2016) — американский лётчик и пилот-инструктор.
 Гувер, Герберт Кларк (1874—1964) — 31-й президент США.
 Гувер, Джон Эдгар (1895—1972) — директор ФБР с 1924 по 1972.
 Гувер, Келвин Брайс (1897—1974) — американский экономист, профессор.
 Гувер, Лу (1874—1944) — жена президента США Герберта Гувера.
 Гувер, Лэрри (род. 1950) — основатель и продолжительное время главарь банды «Гангстеров-Апостолов».
 Гувер, Уиллис (1856—1936) — лидер чилийских пятидесятников, переводчик.
 Гувер, Уолтер (1934—2020) — американский гребец.
 Гувер, Эрна Шнайдер (род. 1926) — американская математик и программист.

Персонажи 
 Элизабет Гувер — персонаж мультсериала «Симпсоны», учительница Спрингфилдской начальной школы

Животные 
 Гувер (тюлень) — говорящий тюлень

Географические объекты 
 Гувер — город в США, штат Алабама.